Kockert ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Kockert (1550–1620), deutscher Jurist 
 Gerhard Kockert (* 1946), deutscher Ingenieur sowie Politiker (CDU) und ehemaliges Mitglied des Sächsischen Landtages
 Jacob Kockert (auch: Köckert; 1596–1654), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Klassischer Philologe, Pädagoge und Bibliothekar